Een persoon die een zaag hanteert, violist of cellist, zeurpiet
 Zager (Nereis virens), Zeeduizendpoot, een borstelworm  die als visaas gekweekt wordt
 Een zandzager (Nephtys hombergii), een borstelworm
 Zager & Evans, een Amerikaanse rockband
 Denny Zager, het lid waar deze band naar is genoemd  
 Werner Zager, Duits theoloog die de redactie van de uitgave 2003 van Das Leben Jesu kritisch bearbeitet deed